Pourtalesiidae är en familj av sjöborrar. Pourtalesiidae ingår i ordningen Spatangoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pourtalesiidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Pourtalesiidae